Deze lijst omvat trainers die de Belgische club Royal Antwerp FC hebben getraind vanaf 1919 tot op heden.

Antwerp
Antwerp FC
Trainers
Trainers